У́лица О́бручева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Обручева — улица в Воронеже.
 Улица Обручева — улица в Москве.
 Улица Обручева — улица в Новосибирске.
 Улица Обручева — улица в Томске.
 Улица Обручева — улица в Туле.

Украина 
 Улица Обручева — улица в Днепре.
 Улица Обручева — улица в Донецке.

См. также 
 Улица Обручевых